«Уроки французского» — рассказ русского писателя Валентина Распутина.

Впервые появился в 1973 году в иркутской комсомольской газете «Советская молодёжь» в номере, посвящённом памяти Александра Вампилова.

Сюжет 

Действие рассказа происходит в 1948 году, после Великой Отечественной войны. Главный герой произведения — одиннадцатилетний мальчик, от лица которого ведётся повествование. До одиннадцати лет он жил и учился в деревне. Его считали «башковитым», потому что он был грамотным, а также к нему часто приходили с облигациями: считалось, что у него счастливый глаз. Но в деревне, где жил наш герой, была только начальная школа, и поэтому, чтобы продолжить учиться, ему пришлось уехать в райцентр. В это тяжёлое послевоенное время разрухи и голода, его мать наперекор всему собрала и отправила сына учиться. В городе он чувствовал голод ещё сильнее, потому что в сельской местности легче добыть себе еду, а в городе всё нужно было покупать. Мальчику пришлось жить у тёти Нади. Он страдал малокровием, поэтому каждый день покупал на рубль стакан молока.

В школе он учился на одни пятёрки, кроме французского языка — ему не давалось произношение. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая его, бессильно морщилась и закрывала глаза. Однажды наш герой узнаёт, что можно заработать деньги, играя в «чику», и он начинает играть в эту игру с другими мальчиками. Он не позволял себе увлекаться игрой и уходил, как только выигрывал рубль. Но в один день другие ребята не дали ему уйти с выигрышем, а заставили играть дальше. Семиклассник Вадик, считавшийся среди игроков лидером и лучшим игроком в «чику», и его друг Птаха избили мальчика за то, что он заметил, что Вадик нечестно играл.

На следующий день мальчик приходит в школу в синяках, и Лидии Михайловне рассказывает со злорадством один из одноклассников Володи Тишкин, что случилось. Когда учительница узнала, что мальчик играет на деньги, она вызвала его на разговор, чтобы узнать, для чего ему нужны деньги: «Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь?». Узнав, что на самом деле он покупает молоко для лечения, она изменяет своё отношение к нему, и решает заниматься с ним французским отдельно. Учительница приглашала его к себе домой, угощала ужином, но мальчик не ел из-за застенчивости и гордости.

Лидия Михайловна, довольно обеспеченная по тем временам женщина, очень сочувствовала мальчику и хотела хоть немного окружить его вниманием и заботой, зная, что он недоедает. Но он упорно не принимал помощи благородной учительницы. Она пыталась прислать ему посылку с едой так, как будто эту посылку прислала ему его мать, но он догадался и отнёс её учительнице. Тогда Лидия Михайловна, чтобы дать мальчику шанс иметь деньги, придумывает игру в «замеряшки» (азартную игру), а он, думая, что такой способ будет «честным», соглашается и выигрывает. Узнав о поступке учительницы, директор школы посчитал игру с учеником преступлением («совращением») и, не желая даже разбираться по существу, что заставило её пойти на это, уволил ее. Женщина уезжает к себе на Кубань, но она не забыла мальчика и прислала ему посылку с макаронами и даже с яблоками, которых мальчик раньше никогда не пробовал, а видел только на картинках. Даже лишившись работы, она ни в чём не винит мальчика и не забывает о нём.

Экранизация рассказа 
В 1978 году по мотивам рассказа был снят кинофильм — «Уроки французского».

Ссылки 
 Труд: Героиню своего рассказа «Уроки французского» Валентин Распутин «списал» с этой женщины
 «Уроки французского» в библиотеке Серанн
 Краткое содержание рассказа «Уроки французского» 

Рассказы Валентина Распутина
Рассказы 1973 года
Произведения, впервые опубликованные в газете «Советская молодёжь» (Иркутск)